Préchac est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 
Le patronyme Préchac fut porté notamment par :
 Jean de Préchac, écrivain français.

Toponyme 
Le toponyme Préchac peut désigner :
 Préchac (Gers), commune française du Gers
 Préchac (Aurimont), ancienne commune française du Gers, aujourd'hui intégrée à Aurimont
 Préchac (Gironde), commune française de la Gironde
 Préchac (Hautes-Pyrénées), commune française des Hautes-Pyrénées

 Préchac-sur-Adour, commune française du sud-ouest du Gers

Préchacq (variante) 
 Préchacq-Josbaig, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Préchacq-les-Bains, commune française des Landes
 Préchacq-Navarrenx, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Annexes

Articles connexes
 Presciens tribu du  des Pyrénées vivant à .

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France